Ива́н Каза́нцев: Казанцев, Иван Алексеевич (1770—1818) — русский капитан-командор.
 Казанцев, Иван Георгиевич (1899—1966) — советский учёный-металлург, педагог.